

Geografia 
 Estats Units d'Amèrica:
New London (Connecticut)
Comtat de New London
Aeroport de Groton - New London
New London (Indiana)
New London (Iowa)
New London (Maryland)
New London (Minnesota)
New London (Missouri)
New London (Nova Hampshire)
New London (Carolina del Nord)
New London (Ohio)
New London (Texas)
New London (Wisconsin)

 Bermudes: New London, nom original de Saint George's (Bermudes)
 Canadà: New London (Canadà), a l'Illa del Príncep Eduard

Altres 
 Naval Submarine Base New London base naval a New London (Connecticut)
 Aeroport de New London